Оспин () — деревня, входящая в Волосовичский сельсовет Октябрьского района Гомельской области.

География

Расположение 
В 29 км на юго-восток от районного центра городского посёлка Октябрьский, в 259 км от Гомеля, в 32 км от железнодорожной станции Рабкор, расположенной на ветке Бобруйск — Рабкор, отходящей от линии Осиповичи — Жлобин.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Октябрьский — Озаричи.

В деревне 6 жилых домов (2004 год). Планировка — 3 обособленных, небольших участка с бессистемной застройкой. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Экология и природа

История 
По письменным источникам деревня известна с начала XX века. В 1922 году построена и открыта школа.

Во время Великой Отечественной войны, в апреле 1942 года, немецкие каратели сожгли 12 дворов и убили 30 жителей. На фронтах погибли 29 жителей деревни.

В составе колхоза имени А. М. Горького с центром в деревне Дербин.

Население

Численность 
 2016 год — 3 двора, 3 жителей.

Динамика 
 1925 год — 39 дворов.
 1940 год — 63 двора, 324 жителя.
 1959 год — 129 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 6 дворов, 6 жителей.
 2016 год — 3 двора, 3 жителей.

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Октябрьского района (Гомельская область)